Il singolare del torneo di tennis Copa Sevilla 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Óscar Hernández che ha battuto in finale Alexander Waske 7-5, 3-6, 6-4.

Teste di serie 

 Álex Calatrava (semifinali)
 Albert Montañés (primo turno)
 Nicolás Almagro (semifinali)
 Santiago Ventura (quarti di finale)

 Óscar Hernández (Campione)
 Rubén Ramírez Hidalgo (quarti di finale)
 Albert Portas (secondo turno)
 Marc López (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Copa Sevilla 2004